Нечего терять — американский фильм, 1997 год
 Нечего терять — альбом группы Чиж & Co, 1999 год
 Нечего терять — фильм, 2002 год
 Нечего терять — роман английского писателя Ли Чайлда, двенадцатый из серии о бывшем военном полицейском Джеке Ричере (2008).